Maxima steht für:

 Maxima, größter Notenwert der Mensuralnotation
 Maxima (Computeralgebrasystem)
 Maxima (Schriftart), Schriftenfamilie von Gert Wunderlich
 Maxima grupė, litauische Einzelhandelskette
 Nissan Maxima, japanisches Pkw-Modell
 Voith Maxima, deutsche Lokomotivreihe

Máxima steht für:
 Máxima der Niederlande (* 1971), Ehefrau von König Willem-Alexander

Siehe auch:
 Maximum